Сивертсен () — норвежская фамилия.

Известные носители:

 Сивертсен, Корт (1622—1675)— знаменитый полководец XVII века, адмирал, который носил почётный титул «Аделаар».
 Сиверстсен, Сигвард (1882—1963) — норвежский гимнаст, чемпион и призёр летних Олимпийских игр.
 Сивертсен, Стуре (род. 1966) — известный норвежский лыжник, олимпийский чемпион 1998 года, четырёхкратный чемпион мира.